

Film 
The Dancing Girl – cortometraggio del 1908 diretto da Alf Collins
The Dancing Girl of Butte – cortometraggio muto del 1910 diretto da David W. Griffith
The Dancing Girl – cortometraggio del 1912 diretto da Edward J. Collins
The Dancing Girl – cortometraggio britannico del 1914 prodotto dalla Captain Kettle Films
The Dancing Girl – film del 1915 diretto da Allan Dwan

Pagine correlate 
 Dancing Girl
 Dancing Girls